Schloss Stammheim ist der Name folgender Schlösser:

 Schloss Stammheim (Florstadt), Florstadt-Stammheim in Hessen
 Schloss Stammheim (Köln), Köln-Stammheim in Nordrhein-Westfalen
 Schloss Stammheim (Stuttgart), Stuttgart-Stammheim in Baden-Württemberg